Сибрайт () — бентамка породы сибрайт, выведены в Англии. Создал породу Джон Сибрайт и впервые показал её в 1815 году. Они изначально карликовые по происхождению. У птицы обоих полов одинаковый тип оперения, то есть у петуха нет остроконечных перьев в гриве, пояснице и хвосте. У петуха и курицы должно быть одинаковое изящное окаймление на каждом пере. Этого можно достичь, если петухи будут курохвостыми (без косиц в хвосте). Фигура у них сжатая, компактная, короткая. Туловище хорошо закруглённое. Грудь сильно выпуклая, постав тела выпрямленный. Хвост веерообразный, широкий в основании, с каждой стороны по семь рулевых перьев; у молодых петухов верхние рулевые перья могут возвышаться над остальными на 2 см. Крылья опущенные, почти касаются земли и неплотно прилегают к телу.

Недопустимыми недостатками считаются большое, грубое, длинное тело, высоко поднятые и прижатые к телу крылья, отсутствие окаймленья перьев. Курочки проявляют инстинкт насиживания. Несут в год 60—90 яиц весом от 30 г, белого или желтоватого цвета. При маленьком весе, сибрайты летают порой не хуже голубей. Средняя масса петухов 0,6 кг , кур 0,5 кг. Размер кольца: 11 мм    у петухов и 9 мм у курицы.

См. также 
 Породы кур

Ссылки 
 Владимир Зотов, «Приусадебное хозяйство», № 1, 2001.
 
 
 

Декоративные породы кур
Породы кур по алфавиту